

Arte 

 Dio Padre – dipinto di Cima da Conegliano
 Dio Padre – affresco perduto del Pontormo

Religione 
 Dio Padre – appellativo dato a Dio in alcune religioni

Pagine correlate 

 Dio Padre misericordioso